Fucked on Sight ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Regisseur der Reihe ist Manuel Ferrara. 
Von 2006 bis 2010 wurden acht Teile der Serie gedreht. Sie ist dem Genre POV und Gonzo zuzuordnen.

Darsteller 
 Fucked on Sight 1 (2006): Aubrey Addams, Chloe Delaure, Jennifer Storm, Naomi Russell, Sharka Blue, Shyla Stylez, Sonia Carrere
 Fucked on Sight 2 (2007): Alexis Texas, Audrey Bitoni, Chelsie Rae, Kapri Stylez, Lorena Sanchez, Marie Luv
 Fucked on Sight 3 (2007):  Aurora Jolie, Emma Cummings, Jenny Hendrix, Renae Cruz, Riley Evans, Savana Gold
 Fucked on Sight 4 (2008):  Aliana Love, Jaelyn Fox, Jandi Lin, Jennifer Dark, Lexi Belle, Riley Evans, Tori Black
 Fucked on Sight 5 (2008): Angelina Valentine, Carolyn Reese, Nika Noire, Paola Rey, Ricki White, Savannah Stern
 Fucked on Sight 6 (2009): Ann Marie Rios, Chayse Evans, Dana DeArmond, Kristina Rose, Madelyn Marie
 Fucked on Sight 7 (2009): Jessica Moore, Aubrey Addams, Faye Reagan, Madison Parker, Kiara Diane, Krissy Lynn
 Fucked on Sight 8 (2010): Jada Fire, Courtney Cummz, Sadie West, Juelz Ventura, Katie St. Ives

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award – Best POV Release for Fucked on Sight 2
 2008: AVN Award – Best POV Series 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film